PSPP steht als Abkürzung für
 Public Social Private Partnership, Methoden zu Kooperation zwischen privaten und staatlichen Institutionen
 PSPP (Software), freie Software kompatibel zur verbreiteten Statistiksoftware SPSS
 Public Sector Purchase Programme, ein Wertpapierkaufprogramm des Eurosystems

PSPP